Dirk Kuyt (neerlandeză: Dirk Kuijt; ; ) este un jucător de fotbal neerlandez retras din activitate, care a jucat și pentru echipa națională de fotbal a Țărilor de Jos.

Statistici carieră

Club
.

''* Altele – meciuri Play-off

Note

Legături externe 

Dirk Kuyt la Liverpool FC

Fundația Dirk Kuyt

Fotbaliști neerlandezi
Nașteri în 1980
Neerlandezi în viață
Atacanți
Fotbaliști ai FC Liverpool
Fotbaliști ai Premier League
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2014
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2010
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2006